

Musica
The Two of Us – album di Sonny & Cher del 1972
The Two of Us – album degli Yarbrough and Peoples del 1980

Televisione
The Two of Us – film per la televisione statunitense del 1966 diretto da Claudio Guzmán
Maggiordomo per signora (The Two of Us) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1981 al 1982
The Two of Us – serie televisiva britannica trasmessa dal 1986 al 1990

Pagine correlate 
Just the Two of Us
Two of Us